Tápsia é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Thapsia villosa var. villosa
 Thapsia villosa var. dissecta